Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 1999/00, waarin de club voor de tweede keer de beker veroverde.

Spelerskern

Hans Leenders werd in 1998 weggeplukt bij RFC de Liège. In Genk werd hij eerst een jaar bij de jeugd ondergebracht.

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 1999-2000 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Ford / Nitto / Vasco
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Winter

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker. (fair play): Europees geplaatst via wildcard voor fair play

Afbeeldingen

Externe links 
 Officiële website

KRC Genk naar seizoen
Belgische voetbalclub 1999/00